Дублинский кодекс (; условное обозначение: Z или 035) — унциальный манускрипт VI века на греческом языке, содержащий текст Евангелия от Матфея, на 32 пергаментных листах (27 x 20 см). Рукопись получила название от места своего хранения. Палимпсест.

Особенности рукописи 

Текст на листе расположен в одной колонке в 21 строку. Приведено разбиение Аммония, но Каноны Евсевия отсутствуют. Рукопись имеет несколько лакун. Текст отражает александрийский тип текста и имеет много общего с текстом Синайского кодекса. Рукопись отнесена к III категории Аланда.

В настоящее время рукопись хранится в Дублине в библиотеке колледжа Св. Троицы (K 3.4).

Рукопись содержит: 
 Матфей 1,17-2,6; 2,13-20; 4,4-13; 5,45-6,15; 7,16-8,6; 10,40-11,18; 12,43-13,11; 13,57-14,19; 15,13-23; 17,9-17; 17,26-18,6; 19,4-12. 21-28; 20,7-21,8; 21,23-30; 22,16-25; 22,37-23,3; 23,15-23; 24,15-25; 25,1-11; 26,21-29. 62-71.

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Литература 

 Scrivener F.H.A., A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Cambridge 1861, p. 119-121.
 John Barrett, Evangelium secundum Matthaeum ex codice rescripto in bibliotheca collegii ssae Trinitatis iuxta Dublinum (Dublin, 1801).
 S. P. Tregelles, The Dublin codex rescriptus: a supplement (London, 1863).
 T. K. Abbott, On An Uncial Palimpsest Evangelistarium, Hermathena X (1884), pp. 146-150.
 T. K. Abbott, Par palimsestorum Dublinensium. The codex rescriptus Dublinensis of St. Matthew’s gospel (Z)… a new edition revised and augmented (London 1880).
 J. G. Smyly, Notes on Greek Mss. in the Library of Trinity College, Hermathena XLVIII (1933).

Ссылки 
 Codex Dublinensis Z (035): at the Encyclopedia of Textual Criticism.

Примечания 

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи VI века
Палимпсесты